Флаг Светлогорского района — до 2007 года флаг Светлогорского городского округа
 Флаг Светлогорска (Красноярский край) — флаг муниципального образования посёлок Светлогорск